Новопа́вловка () — село,
Гусаровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320482513. Население по переписи 2001 г. составляет 599 (282/317 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новопавловка находится на правом берегу реки Сухой Торец, примыкает к сёлам Гусаровка и Маяк.
Железнодорожная станция Гусаровка.
Раньше село Новопавловка было частью села Гусаровка.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Песчаный карьер с железнодорожной веткой.

Известные люди 
 Гергель Андрей Прокофьевич (1910—1991) — родился на хуторе Новопавловка, Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 75 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района